Североамериканские концертные туры британской группы Led Zeppelin прошли в США и Канаде в начале 1970-х гг.:

 6-й североамериканский концертный тур прошёл с 15 августа по 19 сентября 1970 года. Всего было дано 25 концертов, хотя изначально запланировано было 32.
 7-й североамериканский концертный тур прошёл с 7 августа по 17 сентября 1971 года. Было дано 26 концертов, плюс два разминочных шоу в швейцарском Монтрё.